Arcadio ist der Familienname folgender Personen:
 Bernard Arcadio (1945–2022), französischer Unterhaltungs- und Jazzmusiker

Arcadio ist ein Vorname:
 Arcadio Arellano (1872–1920), philippinischer Architekt
 José Arcadio Limón (1908–1972), mexikanischer Tänzer und Choreograph
 Arcadio Larraona Saralegui, CMF (1887–1973), spanischer Kardinal
 Arcadio Venturi (* 1929), ehemaliger italienischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Arkadios
 Arkadius
 Arcadius von Caesarea